Aceasta este o listă a orașelor din Turcia în funcție de populație. Sunt incluse capitalele provinciilor sau orașele cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

Orașe cu peste 20.000 locuitori 
În tabelul de mai jos sunt incluse orașele cu peste 20.000 de locuitori, conform unei estimări pentru 2008, împreună cu rezultatele recensămintelor din 21 octombrie 1990 și 22 octombrie 2000. Calcularea numărului locuitorilor nu are în vedere și locuitorii suburbiilor.

Orașe cu mai puțin de 20.000 locuitori 
Aceasta este o listă a orașelor sub 20.000 locuitori conform estimării din 2006, bazate pe Recensământul din 2000.

Note

Legături externe 
 State Institute of Statistics 
 The World Gazetteer: Turkey: Map of Largest Cities

Turcia
Turcia
Orașe
Lista